Morland puede referirse a:

 Morland (Cumbria), Inglaterra
 Morland (Kansas), Estados Unidos

Además, puede hacer referencia a las siguientes personas

 George Morland
 Samuel Morland